Osoby o tym nazwisku:
 Aleksiej Bierieżkow – radziecki funkcjonariusz organów bezpieczeństwa
 Eugeniusz (Bierieżkow) – rosyjski biskup prawosławny